XXI турнир на Кубок России по волейболу памяти Константина Кузьмича Ревы проходил с 10 сентября 2013 года по 31 января 2014 года с участием 14 команд Суперлиги и 11 коллективов высшей лиги «А».

Предварительный этап 
Предварительный этап проводился в пяти зонах в два круга по туровой системе. По его результатам борьбу за Кубок получили право продолжить 17 команд — по 4 из четвёртой и пятой зон и по 3 из первых трёх, при этом казанский «Зенит» в соответствии с регламентом соревнования имел гарантированный выход в полуфинальный этап независимо от результатов зонального турнира, поскольку делегировал в сборную России для участия на чемпионате Европы четырёх игроков (Николая Апаликова, Алексея Вербова, Максима Михайлова и Евгения Сивожелеза).

Отсутствие семи волейболистов основного состава (игроков национальной сборной России, легионеров Мэттью Андерсона и Лукаша Жигадло, а также готовившегося к чемпионату мира U-23 Ивана Демакова) и проведение матчей второго круга без зрителей по причине ремонтных работ в Центре волейбола «Санкт-Петербург» не помешало подопечным Владимира Алекно стать победителями в своей группе. В состав казанской команды после пропущенного из-за травмы сезона вернулся олимпийский чемпион Александр Волков.

Второй год подряд не сумел преодолеть барьер предварительного этапа кемеровский «Кузбасс». Судьба последней вакантной путёвки в следующий раунд решалась в последнем матче против «Югры-Самотлора», в котором команда Эрика Нгапета в отсутствие игрока сборной Франции и сына главного тренера Эрвина Нгапета, капитана сборной России Сергея Макарова и не выходившего на площадку из-за травмы Маркуса Нильссона проиграла со счётом 0:3 и в итоговой таблице отстала от нижневартовцев на одно очко.

Победителем в первой зоне стал действующий обладатель Кубка «Белогорье», выступавший без Дмитрия Мусэрских, Дмитрия Ильиных, Георга Грозера и Драгана Травицы, а ещё один представитель Суперлиги — «Грозный» — не сумел выйти в следующий этап. Без поражений прошло предварительную стадию московское «Динамо». Во втором туре в Уфе к обязанностям главного тренера столичной команды приступил Юрий Маричев, под руководством которого женская сборная России в сентябре выиграла чемпионат Европы, а занятого в мужской сборной России Андрея Воронкова в новосибирском «Локомотиве» подменил Клаудио Рифелли. «Локомотив», а также нижегородская «Губерния», выигравшая соревнования в зоне 4, получили в соперники по полуфинальному этапу те же команды, с которыми они встречались на предварительном (группы были сформированы «змейкой» в соответствии с положением команд в чемпионате России-2012/13).

Зона 1

Зона 2

Зона 3

Зона 4

Зона 5

Полуфинальный этап 
В матчах полуфинального этапа не участвовало «Белогорье», второй год подряд получившее право принять «Финал шести». Путёвки в решающую стадию завоевали победители групп полуфинального этапа, а казанскому «Зениту» для участия в финале предоставлена wild card. Казанцы не смогли выйти в решающую стадию турнира по спортивному принципу вследствие поражения от московского «Динамо» в матче, где обе команды выступали без основных связующих — у «Зенита» травмировался Лукаш Жигадло, а «Динамо» предоставило паузу после чемпионата Европы Сергею Гранкину. Впервые с 2009 года участником финального этапа стал уфимский «Урал» — серебряный призёр чемпионата России-2012/13, потерявший в межсезонье практически всех своих лидеров. В шестой раз подряд путёвку в решающую стадию заработал новосибирский «Локомотив», а ещё одним победителем полуфинала стала «Газпром-Югра».

Группа A

Группа Б

Группа В

Группа Г

Финальный этап 
Матчи «Финала шести» проходили в белгородском дворце спорта «Космос» с 26 по 31 января 2014 года. Формула проведения заключительного этапа Кубка была идентична прошлогодней — после группового этапа борьбу за трофей продолжили четыре команды.

Первым путёвку в полуфинал оформило набравшее в начале 2014 года мощный ход московское «Динамо», а на первое место в своей группе команде позволила выйти стартовая победа над казанским «Зенитом». По её ходу динамовцы выигрывали со счётом 2:0, но, начиная с третьей партии, в которой тренер казанцев Владимир Алекно совершил ряд замен, выпустив на площадку Романа Яковлева и Александра Волкова и отправив в доигровку Максима Михайлова, утратили инициативу и смогли дожать соперника только в пятом сете, несколько раз по его ходу ликвидировав отставание в счёте и отыграв казанский матчбол. Весомый вклад в победу внесли Денис Бирюков и Павел Круглов, заработавшие соответственно 23 и 21 очко, а победную точку трудной атакой на организованном двойном блоке поставил вышедший в начале решающей партии на замену Александр Маркин.

«Белогорье» на старте «Финала шести» также одержало победу в пяти партиях, сломив сопротивление «Газпром-Югры». Подопечным Вадима Хамутцких удалось выиграть у именитых оппонентов два затяжных сета, но при этом и проиграть вчистую две партии, в самом начале которых белгородцы оформляли значительное преимущество благодаря силовым подачам Максима Пантелеймоненко (всего за матч доигровщик «Белогорья» вводил мяч в игру 37 раз и исполнил 7 эйсов). В решающей пятой партии при счёте 9:8 Пантелеймоненко отличился и на блоке, дважды закрыв атаки самого результативного игрока сургутян Алексея Черемисина. На следующий день «Газпром-Югра» одержала победу над новосибирским «Локомотивом», после чего железнодорожникам для завоевания путёвки в полуфинал требовалась победа над «Белогорьем» со счётом 3:0 или 3:1. Белгородцы вышли на игру в сильнейшем варианте состава, включая Сергея Тетюхина, не принимавшего участия в первой игре из-за повреждения голеностопа. Выиграв две партии, Геннадий Шипулин произвёл кардинальные изменения в составе, оставив из стартовой шестёрки только Александра Богомолова. По ходу сета «Локомотив» вёл в счёте 14:8, но «резервисты» «Белогорья» блестяще проявили себя в сложной ситуации, сократив на подачах Антона Фоменко отставание до минимума, а затем вырвав победу в равной концовке. Леворукий диагональный «львов» Максим Жигалов реализовал за партию 12 из 16 атак и завершил сет и матч эйсом.

В первом полуфинале «Динамо» одержало крупную победу над «Газпром-Югрой», а «Белогорью» также хватило трёх сетов для того, чтобы обыграть «Зенит». Подопечные Владимира Алекно, не выдержавшие стартовый натиск хозяев, имели шанс переломить ситуацию во втором сете, но выигрывая 15:9, допустили череду ошибок на приёме, в атаке и подаче, позволив «Белогорью» выйти вперёд, а затем и выиграть напряжённую концовку. Третий сет зенитовцы провалили с самого начала — 1:9 (вновь серией мощных стабильных подач отличился Пантелеймоненко и традиционно эффективно играл у сетки Дмитрий Мусэрский), Владимир Алекно, как и в первом сете, произвёл двойную замену, выпустив молодых Виктора Полетаева и Игоря Кобзаря, но их усилий хватило только на то, чтобы сократить отставание до «-3», но не спасти безнадёжный матч. В финале белгородцы переиграли «Динамо» и завоевали второй подряд и восьмой в своей истории титул обладателя Кубка России.

Группа А

Группа B

Полуфиналы 
30 января

Матч за 3-е место 
31 января

Финал

См. также 
 Открытый чемпионат России по волейболу среди мужчин 2013/2014

Примечания

Ссылки 
 Положение о Кубке России по волейболу 2013 года среди мужских команд памяти Константина Ревы
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола

 

2013 год в волейболе